Metodi Apòstol de Bohèmia, eclesiàstic grec que va viure al segle IX
 Metodi I de Constantinoble o Metodi Confessor, patriarca de Constantinoble del 843 al 846.
 Metodi II de Constantinoble, patriarca de Constantinoble per poc temps el 1240.
 Metodi III de Constantinoble, patriarca de Constantinoble del 1668 al 1671
 Metodi Monjo, escriptor romà d'Orient 
 Metodi de Patara o Metodi Patarense o Metodi Eubul o Eubuli, bisbe grec que va viure al  i començament del IV
 Sants Ciril i Metodi, missioners i difusors del cristianisme entre els pobles eslaus.